Лафлеш или Флешская (также Флеш или ля Флеш; ) — порода кур, выведенная в деревне Мезере (Мézeray), в области Сарт (Sarthe), Франция, и названная в честь города Ля Флеш (La Flèche), где, по документам 1831 года, мясо кур этой породы в большом количестве продавали на осенних и зимних ярмарках, в том числе и для отправки в Париж. Флешская относится к древним «столовым» породам Франции. История породы начинается в области Анжу ещё в XV веке. Характерным признаком породы является V-образный гребень, напоминающий рожки. Петухи весят от 3,6 до 4,5 кг, куры от 2,7 до 3,6. Преобладающих окрас — черный, хотя встречаются и другие разновидности. Куры сохраняют инстинкт насиживания. В XIX веке порода была завезена в Российскую империю, где также снискала славу «столовой» благодаря высоким вкусовым качествам мяса и яйца, хотя российские птицеводы признавали что данной породе недоставало скороспелости. В XX века из-за своей малорентабельности порода практически исчезла и в настоящее время сохраняется во Франции в небольшом количестве как генетический резерв и гастрономический деликатес в кругу любителей.

Примечания 

Мясо-яичные породы кур
Породы кур по алфавиту